Kenzo Suzuki  född 1950, är en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom under namnet K. Suzuki och som upptäckare av 42 asteroider. Alla utom en tillsammans med andra astronomer.

Asteroiden 5526 Kenzo är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Kenzo Suzuki

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Kenzo Suzuki

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
Födda 1950
WP:Projekt Japan